Il doppio maschile del Mutua Madrid Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Alexander Peya e Bruno Soares. Nella finale i gemelli Bob e Mike Bryan hanno sconfitto Peya e Soares per 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Marcel Granollers /  Marc López (secondo turno)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

  Maks Mirny /  Horia Tecău (quarti di finale) 
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (quarti di finale) 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale) 
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Mutua Madrid Open 2013
ATP World Tour 2013